Соревнования по бегу на 3000 метров с препятствиями у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 7 и 9 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в беге на 3000 метров с препятствиями являлся Махидин Мехисси-Бенаббад из Франции.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 5 спортсменов в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 29 легкоатлетов.

Финал 

Финал в беге на 3000 метров с препятствиями у мужчин состоялся 9 августа 2018 года. Ожидаемую победу в тактическом забеге одержал лидер европейского стипль-чеза последнего десятилетия Махидин Мехисси-Бенаббад, легко убежавший от своих соперников на заключительном круге. 33-летний француз стал пятикратным чемпионом Европы: он брал по одному золоту на каждом из пяти последних континентальных первенств, начиная с 2010 года. Четыре из пяти побед Мехисси-Бенаббад одержал в беге на 3000 метров с препятствиями и одну — на 1500 метров. Эта золотая медаль могла стать для него шестой (и пятой подряд в стипль-чезе), но в 2014 году он был дисквалифицирован после победного финала на 3000 метров с препятствиями за снятую на финишной прямой майку.

Примечания

Ссылки 
 

бег